Weicker ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Weicker (* 1989), kanadische Ringerin
 Georg Weicker (1869–1957), Archäologe, Altphilologe
 Hans Weicker (* 1927), deutscher Schauspieler
 Helmut Weicker (1920–2001), deutscher Sportmediziner
 Herbert Weicker (1921–1997), deutscher Schauspieler
 Lowell P. Weicker (* 1931), US-amerikanischer Politiker, Senator und Gouverneur des US-Bundesstaates Connecticut
 Markus Weicker (* 1987), deutscher Regisseur, Beatproduzent und Unternehmer
 Regina Weicker (1945–2003), deutsche Hörspiel- und Drehbuchautorin
 Volker Weicker (* 1957), deutscher Regisseur
 William Weicker (1875–1946)

Siehe auch:

 Weickert